Теодор фон Катрейн (; 1842—1916) — австрийский политический деятель.

Родился в Южном Тироле, был адвокатом и журналистом, в 1883 избран в австрийский рейхсрат и впоследствии примкнул к клубу Гогенварта. Катрейн был энергичным и влиятельным защитником интересов католической церкви. В течение многих лет он был членом бюджетной комиссии и её главным докладчиком, а также вице-президентом палаты депутатов.

Был старшиной только что образовавшегося клуба (партии) католического центра; в 1904 назначен ландесгауптманом (губернатором) Тироля; в этой должности старался примирить тирольских немцев с итальянцами.

Литература 
 

Председатели Палаты депутатов рейхсрата Австро-Венгрии
Члены Палаты господ рейхсрата Австро-Венгрии